Pablo Cuevas era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Roberto Carballés Baena ha sconfitto Gijs Brouwer con il punteggio di 6-1, 6-1.

Teste di serie 

  Jordan Thompson (secondo turno)
  Roberto Carballés Baena (campione)
  Javier Barranco Cosano (primo turno)
  Frederico Ferreira Silva (quarti di finale)

  Jelle Sels (secondo turno) 
  Nicola Kuhn (quarti di finale) 
  Zhang Zhizhen (semifinale) 
  Kimmer Coppejans (primo turno)

Qualificati 

  Miguel Damas (primo turno)
  Alexander Erler (secondo turno)
  Aldin Šetkić (primo turno)

  Carlos Sánchez Jover (secondo turno) 
  Remy Bertola (primo turno) 
  Felix Gill (primo turno)

Wildcard 

  Skander Mansouri (primo turno)
  Aziz Ouakaa (primo turno)

  Moez Echargui (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Tunis Open 2022